Мехме́д Орха́н Османоглу́ (; 11 июля 1909, Стамбул — 12 марта 1994) — 42-й глава дома Османа; если бы правил, то звался бы Великий Султан Орхан II.

Биография 
Родился во дворце Серенджебей или в Кызылтопраке, в Ускюдаре; его отцом был шехзаде Мехмед Абдулкадир-эфенди, капитана османской армии, матерью — первая жена Мехмеда Абдулкадира, Михрибан Ханым-эфенди. Родители Мехмеда Орхана развелись, когда мальчику было 14 лет. Мехмед обучался в Мектеб-и Султани и военном колледже. В 15-летнем возрасте вместе с другими членами династии оказался в изгнании. 

В годы Второй мировой войны албанский король Ахмет Зогу назначил его своим адъютантом и капитаном ВВС. Мехмед Орхан знал 9 языков: английский, немецкий, турецкий, французский, итальянский, испанский, венгерский, арабский и португальский. Мехмед Орхан работал кораблестроителем в Бразилии, таксистом в Бейруте и Дамаске, хранителем военного кладбища в Париже. 

В 1983 году после смерти своего кузена Али Васиба возглавил Династию. В 1991 году получил турецкое гражданство. Умер в 1994 году в Ницце, похоронен там же.

Семья 
Мехмед Орхан был дважды женат:
 Нафия Йеген (1913, Каир — ?) — брак заключён в январе 1933, развод в 1947
 Фатьма Неджла-султан (14 сентября 1933, Каир — 2010, Цюрих)
 Маргарита Ирма Фурнье — брак заключён в 1943, развод в 1948
 Мехмед Селим Орхан (3 октября 1943, Париж)

Мехмед Селим Орхан является пасынком Мехмеда Орхана: на момент заключения брака с Маргаритой Ирмой Фурнье она уже была беременна от другого человека.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Genealogy of Mehmed Orhan
 The History Files: The Ottoman Empire 
 Oldest Ottoman to come home at last 

Мехмед Орхан
Мехмед Орхан